Trachyphonus emini ("eminbarbett") är en fågel i familjen afrikanska barbetter inom ordningen hackspettartade fåglar. Den betraktas i allmänhet som underart till bomabarbett (Trachyphonus darnaudii), men har getts artstatus av Birdlife International och IUCN, som kategoriserar den som livskraftig. Fågeln återfinns i Afrika i centrala och östra Tanzania.

Noter 

Afrikanska barbetter
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter i Tanzania